In 2019 werd het 42ste Campeonato Carioca Série B1 gespeeld, het tweede hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 25 mei tot 6 oktober. Friburguense werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Santus Dumont en de Taça Corcovado. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door, de winnaar is sowieso geplaatst voor de eindfase.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door, de winnaar is sowieso geplaatst voor de eindfase.

Totaalstand

Eindfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2019